Order Zasługi Lotniczej (Argentyna)
 Order Zasługi Lotniczej (Boliwia)
 Order Zasługi Lotniczej (Brazylia)
 Order Zasługi Lotniczej (Chile)
 Order Zasługi Lotniczej (Dominikana)
 Order Zasługi Lotniczej (Ekwador)
 Order Zasługi Lotniczej (Hiszpania)
 Order Zasługi Lotniczej (Paragwaj)
 Order Zasługi Lotniczej (Rumunia)

Zobacz też 
 Medal Lotniczy (ujednoznacznienie)
 Order Zasługi (ujednoznacznienie)